Chelsea är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Outaouais och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Chelsea ligger vid sjön Lac Meech.

Omgivningarna runt Chelsea är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Chelsea är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Québec